Philip Street ist der Name folgender Personen:

* Philip Street (Zoologe) (* 1915), britischer Zoologe 
 Philip Street (Cartoonist) (* 1959), kanadischer Cartoonist 
 Philip Whistler Street (1863–1938), australischer Jurist und Politiker